Gáspár Zoltán (1901–1945) újságíró, lapszerkesztő
 Gáspár Zoltán (1934) agrármérnök, öntözéses gazdálkodási szakmérnök